Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 2 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Maurice Ruah e Laurence Tieleman che hanno battuto in finale Mark Knowles e Alex O'Brien 5-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie

 Mark Knowles /  Alex O'Brien (finale)
 Filip Dewulf /  Tom Vanhoudt (primo turno)

 Jean-Philippe Fleurian /  Roger Smith (primo turno)
 Maurice Ruah /  Laurence Tieleman (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 1993